Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1967 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 28 en 29 januari 1967 op de natuurijsbaan Kisapuisto in Lahti. Er namen 33 schaatsers uit 12 landen aan deel. Vanwege de barre omstandigheden was de laatste afstand een 3000m in plaats van een 10.000m

Titelverdediger was Ard Schenk, die de Europese titel in 1966 te Deventer had veroverd. Kees Verkerk veroverde als derde Nederlander na Ard Schenk en Kees Broekman, de Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1967
Langebaanschaatsen in 1967
Schaatsen in Finland
Sport in Lahti
Schaatsen